Joseph Nesvadba (componist)
Joseph Nesvadba (schrijver)